2-га дивізія→3-тя дивізія→4-та дивізія
3-тя дивізія — найменування дивізій у багатьох країнах у різні часи.

За родом військ

Авіаційні 
 3-тя авіаційна дивізія (США)
 3-тя авіаційна дивізія далекої дії (СРСР)
 3-тя гвардійська авіаційна дивізія далекої дії (СРСР)
 3-тя гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 3-тя винищувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 3-тя гвардійська винищувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 3-тя гвардійська штурмова авіаційна дивізія (СРСР)
 3-тя авіаційна дивізія (Третій Рейх)
 3-тя винищувальна дивізія (Третій Рейх)

Війська ППО 
 3-тя зенітна дивізія (Велика Британія)
 3-тя зенітна дивізія (Третій Рейх)

Гірські 
 3-тя гірсько-піхотна дивізія (Третій Рейх)
 3-тя гірська дивізія «Равенна»

Кавалерійські 
 3-тя кавалерійська дивізія (Велика Британія)
 3-тя кавалерійська дивізія «Принц Амедео Дука д'Аоста»
 3-тя кавалерійська дивізія (Російська імперія)
 3-тя гвардійська кавалерійська дивізія (СРСР)
 3-тя кавалерійська дивізія (Німецька імперія)
 3-тя кавалерійська дивізія (Третій Рейх)

Механізовані, мотострілецькі 
 3-тя гвардійська мотострілецька дивізія (СРСР)
 3-тя моторизована дивізія (Третій Рейх)

Морської піхоти 
 3-тя дивізія морської піхоти (США)

Піхотні, стрілецькі 
 3-тя піхотна дивізія (Велика Британія)
 3-тя піхотна дивізія (Канада)
 3-тя піхотна дивізія (Німецька імперія)
 3-тя піхотна дивізія (Російська імперія)
 3-тя гвардійська стрілецька дивізія (СРСР)
 3-тя піхотна дивізія (США)
 3-тя піхотна дивізія (Третій Рейх)
 3-тя авіапольова дивізія (Третій Рейх)
 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР
 3-тя дивізія НГ (Україна)
 3-тя піхотна дивізія (Фінляндія)

Повітряно-десантні 
 3-тя гвардійська повітряно-десантна дивізія (СРСР)
 3-тя парашутна дивізія (Третій Рейх)

Танкові 
 3-тя легка дивізія (Третій Рейх)
 3-тя танкова дивізія (Третій Рейх)
 3-тя танкова дивізія СС «Тотенкопф»
 3-тя бронетанкова дивізія (США)
 3-тя танкова дивізія (Франція)